Vapor Vell (Sants)
 Vapor Vell (Reus)
 Vapor Vell (Igualadina Cotonera)